Khronos – album di Maktub del 2003
Khronos – album dei Rotting Christ del 2000
Khronos – gioco da tavolo
Khronos Group – consorzio focalizzato alla creazione di standard aperti

Pagine correlate 
Crono (disambigua)
Cronos
Cronus
Chrono
Chronos
Kronos